José II de Jerusalém (†985) — patriarca de Jerusalém
 José II de Constantinopla (†1439) — patriarca de Constantinopla
 José II do Sacro Império Romano-Germânico (†1790)
 José, Príncipe do Brasil ou José II, Duque de Bragança — príncipe do Brasil (†1788)
 José Francisco Miguel António de Mendonça ou José II — patriarca de Lisboa (1786) e cardeal (1788), (†1808)

Ver também